Tomás Eloy Martínez, Argentijns journalist en schrijver
 Tomás García Martínez, Spaans aartsbisschop
 Tomás Martínez (voetballer) (*1995), Argentijns voetballer